Algunes espècies de plantes del gènere Ulex, en especial la gatosa (U. parviflorus) i la gatosa europea (U. europaea)
 Algunes espècies de plantes del gènere Genista
 El socarrell bord (Femeniasia balearica)
 L'argelaga negra (Calicotome spinosa)